Patricie Fuxová (* 9. října 1991, Praha) je zpěvačka, textařka, skladatelka a spisovatelka.

Vzdělání 
Vystudovala FHS na UK, studovala Text a scénář na VOŠ KJJ; magisterské studium zakončila hudebním titulem na Berklee College of Music ve Španělsku.

Tvorba 
V roce 2017 založila dívčí kapelu Vesna, kterou se vrátila k pohanským kořenům, umělecké svobodomyslnosti a ženské podstatě. V knize Pátá bohyně popisuje setkání Marie s pohanskými bohyněmi Vesnou, Živou, Mokošou a Moranou.

Patricie napsala hudbu a texty i pro různé české interprety (Lucie Bílá, Ewa Farna, Karel Gott, Václav Neckář, Ilona Csáková).

CD 

 ANIMA: 2020
 Klip: Patricie Fuxová a Vojtěch Dyk – Láska z Kateřinic 2018
 Nezapomeň 2019
 Vesna & Věra Martinová Bílá laň, 2019
 Vesna – Voda 2020

Dílo 
 Pátá bohyně. Brno: CPress, 2018. 167 stran. .
 Sebemotivační deník na celý rok. Praha: Cosmopolis, 2019. 207 stran. .

Odkazy

Reference

Literatura 
 Patricie Fuxováː K psaní textů jsem se prostě narodila. Koktejl. Právo. Praha: Borgis, 21. březen 2022, roč. 32, čís. 67, s. 13. . [cit. 2022-10-17]. [Rozhovor o studiích, pohanských kořenech, ženských tématech i textařině]

Externí odkazy 
 Instagram:
 Show Jana Krause

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
České zpěvačky
Čeští textaři
České spisovatelky 21. století
Absolventi Berklee College of Music
Absolventi Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
Absolventi Konzervatoře Jaroslava Ježka
Narození v roce 1991
Narození 9. října
Narození v Praze
Žijící lidé
Ženy